Cineol ist der Name zweier chemischer Verbindungen:

1,4-Cineol und
1,8-Cineol